«4ever Drama» — фільмовий телеканал з американською ліцензією. Телеканал транслює драматичні, комедійні, мелодраматичні, детективні фільми XX століття.

Про канал 
Телеканал розпочав мовлення 1 січня 2023 року. Власником і засновником є Рудольф Кірнос, а керівницею каналу є його донька.

Примітки 

Телеканали України
Засновані в Україні 2023
Телеканали, запущені 2023